

Nom commun 
 Brave en occitan et en catalan ;
 Brasserie / Bière en allemand (Bräu}.

Patronyme 

 Joseph Brau (1891-1975), un médecin radiologue, colonel honoraire de l’Armée française et résistant français.
 Pablo de la Torriente Brau (1901-1936), un écrivain et journaliste cubain.
 Xavier Brau de Saint Pol Lias (1840-1914), un explorateur et diplomate français.
Patronyme occitan
Patronyme catalan
Patronyme hispanique